Гнеушево — название населённых пунктов.

Россия 
 Гнеушево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Гнеушево — деревня в Урицком районе Орловской области.